Wynter je lahko:
 Sarah Wynter, igralka
 Dana Wynter, igralka
 Henry Douglas Wynter, general

Glej tudi 
 Winter